Ruslan Nailevich Zhiganshin (en russe: Руслан Наильевич Жиганшин) est un patineur artistique russe né le  à Moscou. Il participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, où il se classe seizième en danse sur glace avec Victoria Sinitsina. Il termine ensuite septième aux Mondiaux. Lors de la saison 2014-2015, il change de partenaire et s'associe avec Elena Ilinykh.

Il est le frère de Nelli Zhiganshina, qui concourt pour l'Allemagne.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Victoria Sinitsina (3 saisons : 2011-2014)
 Elena Ilinykh (3 saisons : 2014-2017)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Naissance à Moscou
Naissance en septembre 1992